Musgrave kan syfta på:
 Musgrave (efternamn) - ett engelskt efternamn

Geografi

Storbritannien 

 Musgrave, Cumbria, civil parish i England, 
 Great Musgrave - en ort i Cumbria, England
 Little Musgrave - en ort i Cumbria, England